Владимир Мицов (; род. 16 апреля 1985 года в Белграде, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру Мицов начал в сезоне 2003-04 в составе баскетбольного клуба «Белград». Сезон 2004-05 игрок провел в другом сербском клубе «Лавови 063». В сезоне 2005-06 годов выступал в команде «Будучност». В 2007 году перешёл в «Партизан», в составе которого стал чемпионом Сербии.

В сезоне 2007-08 годов вновь вернулся в «Будучност», дважды стал чемпионом Черногории. В 2009 году переехал в Грецию, где выступал за «Панионис». Затем перешёл в испанский чемпионат, где выступал за «Басконию».

В январе 2010 года подписал контракт с итальянским клубом «Канту».

В июле 2012 года подписал годичный контракт с правом продления с московским «ЦСКА».

В июле 2014 года подписал контракт с турецким клубом «Галатасарай».

Международная 
В 2001 году принимал участие в чемпионате Европы по баскетболу среди юношей в составе сборной Югославии. В 2005 году на чемпионате Европы среди молодёжных команд до 20 лет в составе сборной Сербии и Черногории завоевал бронзовые медали.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Draftexpress.com

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Атлас»
Игроки БК «Лавови 063»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки сборной Сербии по баскетболу